San Potito ima više značenja:
 San Potito, L'Aquila
 San Potito, Ravenna